Düsing ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Düsing (* 1951), deutsche Philosophin
 Klaus Düsing (* 1940), deutscher Philosoph, Hochschullehrer an der Universität zu Köln

 Wolfgang Düsing (* 1938), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Thüsing